Il Prvenstvo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u nogometu 1927 (campionato di calcio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni 1927), conosciuto anche come Državno prvenstvo 1927 (campionato nazionale 1927), fu la quinta edizione della massima serie del campionato jugoslavo di calcio, disputata tra il 5 giugno e il 10 luglio 1927 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Qualificazioni

Turno preliminare 
 Le 6 squadre qualificate al turno preliminare, abbinate in sfide dirette, si sfidano per 3 posti nella fase finale. Grande sorpresa l'eliminazione di  e , finaliste dell'edizione precedente.

Tabellini

Campionato nazionale 

 Le sei squadre qualificate si sfidano in un girone all'italiana di sola andata.

Classifica

Legenda:
      Campione del Regno e ammessa alla Mitropa 1927.
      Ammessa alla Mitropa 1927.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

Classifica marcatori

Fonte: Gola istina: kraljevi strelaca

Squadra campione
 Allenatore: Luka Kaliterna
 Mirko Bonačić 5/1, Antun Bonačić 5/4, Miroslav Dešković 5/1, Otmar Gazzari 5, Renzo Gazzari 5, Leo Lemešić 5/1, Ivan Montana 5, Šime Poduje 5/3, Veljko Poduje 5, Vinko Radić 5/4, Mihovil Borovčić Kurir 4/1, Petar Borovčić Kurir 1.
 Fonte hajduk.hr

Note

Voci correlate 
 Državno prvenstvo
 Prvi razred 1926-1927
 Kup Jugoslavenskog nogometnog saveza 1927

Collegamenti esterni 
 Torneo 1926-1927 su exyufudbal
 Qualificazioni 1926-1927 su exyufudbal
 Campionati 1920-1929 su fsgzrenjanin
 Campionati 1921-1930 su claudionicoletti
 

Calcio nel 1926
Calcio nel 1927
Campionato jugoslavo di calcio